COMAC est une abréviation qui peut recouvrir :

  Comité d'action militaire, un organe de la Résistance française créé en 1944
 Comac, un mouvement de jeunes du Parti du travail de Belgique
 COMAC, constructeur aéronautique chinois
 COMAC, est un groupe industriel italien produisant du matériel de nettoyage professionnel (autolaveuses, balayeuses, monobrosses et aspirateurs)